Mercadal puede hacer referencia a los siguientes lugares de España:
 Mercadal, municipio de la isla de Menorca, en las Baleares.
 Mercadal, localidad de Cantabria.
 Paseo del Mercadal, vía urbana de la ciudad de Calahorra, en La Rioja.
 Mercadal, un despoblado de Teruel.